Rahmat ist der Familienname folgender Personen:

 Basuki Rahmat (1921–1969), indonesischer Politiker und General
 Mohamed Rahmat (1938–2010), malaysischer Politiker
 Muhammad Rahmat Syamsuddin Leo (* 1983), indonesischer Fußballspieler, siehe Rahmat (Fußballspieler)